Cannes je název nebo součást názvu více míst ve Francii:

 Cannes – město v departementu Alpes-Maritimes
 Cannes-Écluse – obec v departementu Seine-et-Marne
 Cannes-et-Clairan – obec v departementu Gard